Сало́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мери-сюр-Сен. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10365.

Коммуна расположена приблизительно в 125 км к востоку от Парижа, в 45 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 39 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 150 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 94 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 64 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 68,1 %, в 1999 году было 58,4 %). Из 64 активных работали 53 человека (31 мужчина и 22 женщины), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 30 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XII век). Памятник истории с 1984 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об